Grimaldi kan som auktorsförkortning betyda:

 David Grimaldi
 Clemente Grimaldi

Robotskapade auktorsförkortningar